Джек (, произносится как [Джэк], []) — мужское имя, хотя в крайне редких случаях может быть использовано в качестве женского имени и иногда в качестве фамилии. В английском языке это имя является уменьшительной формой имён Джон (John) или, в меньшей степени, Джеймс (James), хотя имя «Джек» часто дают как самостоятельное имя собственное.

Происхождение 
Имя Джек происходит от среднеанглийского личного имени Jankin с вариантами, включающими Jakken и Jakke, образованными добавлением суффикса «-kin» (аналогичного немецкому «-chen») к имени Jan, в свою очередь являющимся укороченной версией французской версии имени Jehan (подобно тому, как John образовано укорачиванием латинской формы имени Johannes). Jankin стало Jakken (или Jackin) и в конце концов Jack. Эта краткая форма могла стать результатом влияния аналогичного по звучанию французского имени Jacques, которое происходит от имён James и Jacob. Тем не менее, это сходство может быть совпадением: носители английского языка исторически связывают имя Jack с John и лишь изредка с именем Jacob, для которого обычно краткой формой является Jake.

Имя Jakke было настолько распространено в Англии, что оно стало использоваться для обращения к любому мужчине, первоначально данная особенность считалась социальной уступкой и была распространена для обозначения любого лица мужского пола, мужской особи животных и даже различных неодушевлённых предметов, подобно устройству под названием домкрат (в ) для подъёма тяжёлых грузов.

Распространённость

Личное имя 
В Англии, Уэльсе и Северной Ирландии «Джек» было наиболее часто используемым именем для младенцев по крайней мере в период 2003—2007 годов. Обратившись к историческим записям, можно видеть, что высокий статус имени Джек в качестве мужского личного имени — лишь недавнее явление. За весь XIX век и первую половину XX века наиболее часто используемыми мужскими личными именами были Уильям и John. Более пристальный взгляд на Лондон показывает, что по состоянию на 1994 год «Джек» является самым популярным личным именем в городе, но не фигурирует в десятке самых популярных за предыдущие 970 лет. Проведённое в декабре 2008 года изучение показало, что Джек является самым популярным именем в Великобритании 14-й год подряд, обойдя в 1994 году имя Томас.

Согласно переписи населения США 1990 года, «Джек» является необычным американским именем, имеющимся у 0,315 % мужского и 0,001 % женского населения. Тем не менее, частота использования «Джек» при даче имени ребёнку неуклонно увеличивается и выросло с 160—170 места перед 1991 годом до 35 места в 2006 году.

В 2014 году имя Джек снова стало самым популярным в Ирландии.

В 2008, 2009, 2010 и 2013 годах было наиболее популярным именем для мальчиков в Австралии.

Фамилия 
Появление «Джек» в качестве фамилии гораздо реже, чем использование его в качестве мужского имени. В Соединённых Штатах 1990 года эту фамилию имело около 0,007 % населения, хотя географическое распределение фамилии было широким начиная по крайней мере с 1840 года, в то время скромная концентрация Джексов была в Пенсильвании. В конце XIX века географическое распределение Джексов в Англии также было обширным с повышением плотности в Северо-Восточной Англии, Йоркшире и Хамбере и на юге Северо-Западной Англии. В 1891 году наивысшее число среди живущих в Великобритании носителей этой фамилии отмечалось в Шотландии. Фамилия считается почти исключительно шотландской.

Статистика 
Существенный рост использования имени в Англии зафиксирован с начала 1900-х годов. Изменения демонстрирует следующий график.
Историческая популярность имени Джек в Англии

В США имя Джек популярно с середины 1800-х до середины 1900-х годов:
Историческая популярность имени Джек в США

Географическую распространённость имени и его форм в мире показывает карта:
Регионы распространения имени Джек (зелёным цветом) и его форм (прочие цвета)

Следующая таблица даёт подробный обзор популярности имени Джек и его вариаций в разных странах, по которым имеются статистические данные.

Знаменитые носители имени Джек

На телевидении и в кино 

 Джек Дилан Грейзер - американский актёр 
 Джек Блэк — американский актёр
 Джек Кэссиди — американский актёр
 Джек Леммон (1925—2001) — американский актёр, двукратный обладатель премии «Оскар»
 Джек Лорд (1920—1998) — американский теле- кино- и актёр Бродвея; более известен как звезда сериала «Гавайи 5-O»
 Джек Николсон (р. 1937) — американский актёр, трёхкратный обладатель премии «Оскар»
 Джек Пэланс (1919—2006) — американский актёр, обладатель премии «Оскар»
 Джек Скалия — американский актёр
 Джек Вагнер — американский актёр
 Джек Вранглер (1946—2009) — американская порнозвезда
 Джек Саба (1987—) — палестинская порнозвезда
 Джек Воробей — персонаж серии фильмов о пиратах Карибского моря (исполнитель — Джонни Депп)
 Джеки Чан — гонконгский, китайский и американский актёр, каскадёр, кинорежиссёр, продюсер, сценарист, постановщик трюков и боевых сцен
 Джек Ричер — заглавный персонаж серии детективов Ли Чайлда и их экранизаций (в роли Джека Ричера — Том Круз)
 Джек Шепард — персонаж сериала Остаться в живых (исполнитель - Мэттью Фокс)

В бизнесе 
 Джек Уэлч — бывший CEO General Electric
 Джек Дорси — сооснователь Twitter
 Джек Эрнандес — сооснователь TOPMEDIA

В книгах и комиксах 
 Джек Чик (р. 1924) — американский художник комиксов и издатель; владелец Chick Publications
 Джек Керуак (1922—1969) — американский романист, писатель, поэт и артист; член-основатель Beat Generation
 Джек Кирби (1917—1994) — американский художник комиксов, писатель и редактор
 Джек Лондон (1876—1916) — американский писатель
 Джек Уорнер Шефер (1907—1991) — американский писатель, автор вестернов
 Джек — вымышленная сука собаки в книге «Последняя собака на Земле». Эта собака невосприимчива к синдрому психотических вспышек
 «Jack» — роман шведского писателя Ульфа Ланделла

В музыке 
 Джон Фарнэм, прозванный «The Jack» и «Whispering Jack»
 Джек Баракат — гитарист в группе All Time Low
 Джек Брюс — шотландский бас-гитарист, участник рок-группы Cream
 Джек Кэсиди — бас-гитарист, участник рок-группы Jefferson Airplane
 Джек Джонсон — певец, автор песен и гитарист
 Джек Джонс — американский певец, дважды обладатель премии «Грэмми»
 Джек Люсьен — британский певец, добившийся успеха в Испании
 Джек Рассел — солист группы Great White
 Джек Уайт — американский рок-музыкант из The White Stripes
 Джек Уолрэт — американский пост-боп трубач
 Джек ДеДжонетт — американский джаз-барабанщик и пианист
 Джек Гилински — солист группы Jack&Jack
 Джек Джонсон — солист группы Jack&Jack
 Джек Блэк — американский музыкант, участник рок-группы Tenacious D

Политики 
 Джон Кеннеди — был известен как Джек (его жена Жаклин — как Джекки)
 Джек Лэйтон (р. 1950) — канадский политик
 Джек Ф. Мэтлок младший — американский дипломат
 Джек Кемп — кандидат от республиканцев на пост вице-президента США в 1996 г.

Игры 
Джек Моррисон – персонаж игры Overwatch, известный как Солдат 76. Бывший глава Overwatch, который считается погибшим.Тип героя:Урон.
Джек Краузер – персонаж игры Resident Evil 4.
Красавчик Джек - антагонист игры Borderlands 2 и игровой персонаж игры Borderlands: Pre-siquel, глава оружейной корпорации Гиперион.

Примечания 

Английские женские имена
Английские мужские имена